Le patronyme néerlandais De Vlaminck ou Vlaeminck désigne une personne originaire des Flandres.
Il existe plusieurs équivalents français : , ...

Il peut se décliner avec ou sans l'article « De ».
 Madeleine Berly-Vlaminck (1896-1953), artiste peintre française.
 Maurice de Vlaminck (1876-1958), peintre français,
 Monique Vlaminck-Moreau (1949-), femme politique belge,
 Stijn Vlaminck (1979-), footballeur belge.

Voir aussi
 Vlaminck, cratère d'impact à la surface de Mercure. 
Patronyme flamand